Инусе может означать:
 Инусе — остров.
 Инусе (дим) — община (дим).
 Инусе (острова, Месиния) — острова в периферийной единице Месинии.
 Инусе (острова, Хиос) — острова в периферийной единице Хиосе.